Николай Лавриновский:
 Лавриновский, Николай Николаевич (1875-1930) — русский государственный и политический деятель, член Государственной думы, сенатор
 Лавриновский, Николай Павлович (1845-после 1918) — русский общественный деятель, псковский губернский предводитель дворянства, сенатор.